Lipmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Albert Lipmann (1899–1986), deutsch-amerikanischer Biochemiker
 Jomtob Lipmann Mühlhausen (Jomtow Lipmann, aus Mühlhausen), Rabbiner und Halachist in Böhmen (13. Jahrhundert?), der zeitweilig auch in Wien und Polen wirkte
 Otto Lipmann (1880–1933), deutscher Psychologe
 Peter Lipmann-Wulf (1905–1993), später Peter Lipman-Wulf, deutsch-US-amerikanischer Bildhauer und Grafiker 

Siehe auch:
 Lippmann
 Lipman
 Lippman